Anoplostethus är ett släkte av skalbaggar. Anoplostethus ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Anoplostethus